Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2004/05 (Frauen) enthält alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der deutschen Schachbundesliga der Frauen 2004/05.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 8 Ersatzspielerinnen melden, allerdings schöpften nicht alle Vereine das Meldekontingent komplett aus. Der OSC Baden-Baden und der SC Leipzig-Gohlis meldeten je 13 Spielerinnen, der SK Großlehna 11 und Rotation Pankow sogar nur 9. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Der SK Großlehna und Rotation Pankow kamen mit je 8 Spielerinnen aus, der OSC Baden-Baden, Weiß-Blau Allianz Leipzig und Chaos Mannheim setzten die meisten Spielerinnen ein, nämlich jeweils 12. Insgesamt kamen 124 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 15 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spielerin war Vera Jürgens (Hamburger SK) mit 9 Punkten aus 11 Partien. Jeweils 8 Punkten erzielten Almira Scripcenco, Jessica Nill, Ketino Kachiani-Gersinska (alle OSC Baden-Baden) und Claudia Eckhardt (USV Halle), wobei Scripcenco und Nill je 9 Partien spielten, Kachiani-Gersinska und Eckhardt je 11. Mit Elisabeth Pähtz, Alexandra Kostenjuk (beide OSC Baden-Baden), Joanna Dworakowska (Hamburger SK), Birke Bielicki (SC Leipzig-Gohlis) und Anne Muller erreichten fünf Spielerinnen 100 %, wobei Pähtz 4 Partien spielte, Kostenjuk, Dworakowska und Bielicki je 2 und Muller eine.

Älteste Spielerin der Saison war die beim SK Holsterhausen spielende Inge Alting (* 1941), jüngste Spielerin die beim Hamburger SK spielende Milana Smolkina (* 1993).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2004); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2004); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2004; AUT = Österreich, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ITA = Italien, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POL = Polen, RUS = Russland, SCG = Serbien und Montenegro, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine.
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SK Großlehna

Weiß-Blau Allianz Leipzig

Dresdner SC

Rodewischer Schachmiezen

SC Leipzig-Gohlis

SK Holsterhausen

SK Chaos Mannheim

Rotation Pankow

Karlsruher Schachfreunde

USV Halle

Hamburger SK

OSC Baden-Baden 

Anmerkungen:
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Anna Rudolph hieß bis zur Saison 2003/04 Anna Onischuk.
 Wenke Henrichs hieß früher Wenke Heinicke.
 Natalia Straub hieß früher Natalia Kiseleva.
 Nadine Pürthner hieß früher Nadine Hauer.
 Mara Jelica hieß früher Mara Djeno.
 Jana Steinberg hieß früher Janna Shour.
 Marta Zielińska heißt seit der Saison 2005/06 Marta Michna.
 Christina Domsgen heißt seit der Saison 2005/06 Christina Lehmann.
 Iweta Radziewicz heißt seit der Saison 2005/06 Iweta Rajlich.

Weblinks 

 
 DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund

Quellen 

 Schachkalender 2005. Edition Marco, Berlin 2004, ISBN 3-924833-50-8.

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 2004
Schach 2005